— формы кандзи, используемые в Японии с момента обнародования списка Тоё кандзи в 1946 г. Старые формы называются . Некоторые из новых форм повторяют формы, которые используются в упрощённом китайском, однако синдзитай претерпели не такие обширные модификации. Таким образом, современные японские кандзи более близки к традиционным китайским знакам.

Синдзитай были получены уменьшением числа штрихов в кюдзитай, неупрощённого эквивалента традиционных китайских знаков, также называемых  путём (как и в случае с упрощенными китайскими иероглифами) либо замещения , показывая онное чтение другим знаком с таким же чтением, но с меньшим числом штрихов, либо замены сложного компонента знака более простым.

Всего с 1950-х годов было несколько стадий упрощения, но после обнародования в 1981 году списка Дзёё кандзи не было ни одного изменения вплоть до обновления списка в 2010 году.

Происхождение 
Следующие формы были введены в результате послевоенных реформ символов. Однако они не были созданы с нуля, так как многие из них основаны на широко используемых  ещё довоенной эпохи. Эта страница показывает примеры рякудзи довоенного времени, идентичные их современным формам синдзитай. Из-за сложности кандзи в рукописном письме использовалось много аббревиатур, которые впоследствии стали официальными. Было уделено особое внимание эстетическому балансу новой формы символов.

Неофициальные упрощения 
Есть и другие широко используемые рякудзи такого рода, такие как аббревиатуры для 門 (в упрощённом китайском аббревиатура 门 стала официальной) и 第 (которая существует в Юникоде как 㐧), но они не были включены в реформы, касающиеся синдзитай.

В отличие от упрощённого китайского, который был принят по отношению ко всем символам, упрощение в синдзитай были официально приняты только к символам в списках кандзи Тоё и Дзёё, тогда как  официально остались в форме кюдзитай. К примеру, символ  был упрощён как 挙, но символ , который также содержит 擧, остался неупрощённым из-за своего статуса хёгайдзи.

Упрощённые формы хёгайдзи существуют, и их называют . Однако они используются неофициально, что было подтверждено в отчете Национального языкового совета по символам, не перечисленным в списке кандзи Дзёё от 2000 года.

Газета «Асахи симбун» использует свои упрощения хёгайдзи, которые называют «символами Асахи». К примеру, слово , упрощённо следуя моделям 經→経 и 戀→恋. Говорят, что это было сделано потому, что в эпоху печати на пищущих машинках более сложные кандзи могли неточно печататься.

Стандарты JIS содержат многочисленные упрощённые формы кандзи следующих модели упрощений синдзитай, таких как 﨔 (упрощённая форма 欅); многие из них включены в Юникод, но не представлены в большинстве наборов символов кандзи.

Методы упрощения кандзи

Адаптация курсивных форм рукописного шрифта 
Рукописные формы кандзи синшу и цаошу были адаптированы как синдзитай. Примеры включают:
 圖→図
 觀→観
 示 (радикал) →礻
 晝→昼

Вышеупомянутое рукописное упрощение 门 также возникло в синшу, но не является общепринятым в официальной японской письменности.

Стандартизация и унификация форм символов 
Символы, у которых было два или более вариантов, были стандартизованы одной формой. Символ 島 (он то:; кун сима; остров) также имел варианты 嶋 (встречается в именах собственных) и 嶌, но стандартом стала форма 島. Ключ 辶 раньше печатался с двумя точками (как в хёгайдзи 逞), но писался с одной (как в 道), поэтому письменная форма с одной точкой стала стандартом. Символ 青 (он: кэй, со: кун: аой; голубой) раньше печатался как 靑, но писался как 青, поэтому письменная форма стала стандартом. Верхняя часть 丷 символов 半, 尊, и 平 раньше печаталась как 八 и писалась 丷 (как в предыдущих примерах), но старая печатная форма всё ещё используется в символах хёгайдзи 絆 и 鮃.

Замена символа, показывающего онное чтение 
Кандзи категории кэйсэй-модзи содержат ключ (бусю, 部首) и символ, показывающий их онное чтение (омпу, 音符). К примеру символы 清, 晴, 静, 精, 蜻 имеют онное чтение сэй, как и 青. В этом методе упрощения сложные онные чтения заменяются на более простые кандзи с таким же чтением, к примеру, символ 圍 (и, какому; огораживать), в котором он 韋 (который читается как и) заменён на 井 (который также читается как и, хотя на самом деле это кунное чтение, теперь пишется 囲. Другие упрощения этим методом включают 竊→窃, 廰→庁, 擔→担. Также существуют просторечные рукописные упрощения, основанные на этой модели, в которых различные символы используются как он, к примеру 魔 (ма; демон) [упрощение: 广+マ (слог катаканы ма)], 慶 (кэй; ликование) [广+K], 藤 (то:, фудзи; глициния) [艹+ト (слог катаканы то)], и 機 (КИ; машина, удобный момент) [木+キ (слог катаканы ки)].

Удаление сложных частей 
Некоторые кандзи были упрощены удалением целых компонентов. К примеру,
 часть 倠 символа 應 была удалена, и в результате получилась форма 応
 藝→芸
 縣→県
 絲→糸
 蟲→虫

Интересен символ 龍, означающий «дракон». Он был упрощён до 竜, но этот же самый символ не был упрощён в составе другого кандзи. При этом символ 襲, означающий «атаковать», находится в списке Дзёё кандзи (это единственный символ в этом списке, содержащий 龍), хотя самого 龍 в нём нет.

Противоречие упрощённых китайских иероглифов имеется и в синдзитай: некоторые синдзитай были изначально отдельными символами с разными значениями. Например, синдзитай 芸 (гэй; выступление, умение), который был изначально отдельным от 藝 символом с онным чтением ун. Множество изначальных символов, которые были объединены, более не используются в современном японском: например, 豫 (ё; аракадзи(мэ); заранее) и 餘 (ё;, ама(ри); излишек) были объединены с архаичными местоимениями первого лица 予 и 余. Однако 芸 входит в название первой японской публичной библиотеки Унтэй (芸亭) (построена в период Нара). Этот символ также имеет значение в классической японской литературе, и японские исторические книги должны были различить два символа, используя старую форму ключа 艹 (十十) при написании ун.

См. также 
 Отличия между упрощёнными иероглифами Китая и Японии

Ссылки 
 Kanji — Japanese Simplifications
 The 20th Century Japanese Writing System: Reform and Change Кристофер Силе

Японская письменность